Dives kan syfta på:

 Dives (släkte) – ett släkte fåglar

Geografi

Frankrike 

 Dives-sur-Mer – en kommun i departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Dives (vattendrag), Normandie, 
 Dives, Oise – Picardie, Département de l'Oise,